Weinstock bezeichnet:

 Rebstock, kultivierte Wuchsform der Weinrebe

Weinstock ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Weinstock, Baron Weinstock (1924–2002), britischer Unternehmer
 Bernard Weinstock (1917–1981), US-amerikanischer Chemiker
 Bob Weinstock (1928–2006), amerikanischer Plattenproduzent
 Charles Weinstock, US-amerikanischer Filmproduzent
 Gregorio Walerstein Weinstock (1913–2002), mexikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor, siehe Gregorio Walerstein
 Heinrich Weinstock (1889–1960), deutscher Philosoph und Pädagoge
 Herbert Weinstock (1905–1971), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und -kritiker
 Nathan Weinstock (* 1939), belgischer Historiker
 Rolf Weinstock (1920–1952), deutscher NS-Verfolgter und Schriftsteller
 Semjon Michailowitsch Weinstock (* 1947), russischer Unternehmer
 Stefan Weinstock (1901–1971), britischer Althistoriker, Altphilologe und Religionswissenschaftler österreich-ungarischer Herkunft
 Ulf Weinstock (* 1952), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer

Weiteres
 Der Weinstock, biblisches Gleichnis Jesu
 Weinrebe (Heraldik)

Siehe auch